Schilling, nome nativo do xelim austríaco, moeda utilizada naquele país antes da implementação do Euro.
 Curt Schilling, jogador americano de beisebol.
 Peter Schilling, músico alemão.

Desambiguações de sobrenomes